Mads Pedersen (wielrenner), een Deens wielrenner
 Mads Pedersen (voetballer), een Deens voetballer
 Mads Pedersen (kanovaarder), een Deens kanovaarder